Juruena bezeichnet:

 den Juruena-Nationalpark in Brasilien
 den Rio Juruena, einen 1240 km langen Fluss im Amazonas-Gebiet in Brasilien
 zeitweise der Name eines Britischen Zerstörers im Zweiten Weltkrieg, siehe Juruena (Schiff)
 Juruena (Mato Grosso), Gemeinde im Brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso mit ca. 6.045 Einwohnern